Coreses kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Coreses (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Coreses (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar